— японский топоним и фамилия:

 Накама — город в Японии (префектура Фукуока)
 Накама — река в Японии на острове Ириомоте (префектура Окинава)
 Накама, Юкиэ — японская актриса и певица